Die 1. Divisjon 1966 war die 22. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die vierte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 22. April 1966 und endete am 23. Oktober 1966.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Teams mussten absteigen.

Saison 
Skeid wurde zum ersten Mal norwegischer Meister.

Die Saison war bis zum Ende der Hinrunde sehr ausgeglichen. Nach dem neunten Spieltag lagen die ersten fünf Mannschaften nur zwei Punkte auseinander. Erst im Verlauf der Rückrunde konnte sich Skeid einen Vorsprung von bis zu vier Punkten erarbeiten. Diesen verspielten sie allerdings wieder, und so gingen sie mit nur einem Punkt Vorsprung in den letzten Spieltag. Durch einen 1:0-Sieg erreichten sie schließlich die Meisterschaft.

Die beiden Aufsteiger IL Hødd und Lisleby FK mussten wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1966

Fußballsaison 1966
Eliteserien-Saison (Fußball)